

Plaatsen 
Canada
 Riverhead (Newfoundland en Labrador)
 Riverhead (Nova Scotia)
Elders
 Riverhead (Engeland)
 Riverhead (Nieuw-Zeeland)
 Riverhead (New York), Verenigde Staten

Media en cultuur 
 Riverhead (album), een album van Goldenhorse uit 2002
 Riverhead (film), een Canadese film van Justin Oakey uit 2016 
 Riverhead (soundtrack), de soundtrack van die film van Ulver